Westmont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Westmont (Illinois)
 Westmont (Kalifornien)
 Westmont (New Jersey)
 Westmont (Pennsylvania)
 Westmont (Virginia)